Het wereldkampioenschap triatlon lange afstand 2012 vond plaats op 29 juli 2012 in Vitoria-Gasteiz, Spanje. Het was de vijftiende editie van dit kampioenschap.

Uitslagen

Mannen

Vrouwen 

Triatlon in 2012
Wereldkampioenschap triatlon op de lange afstand
Triatlon
Sport in Vitoria-Gasteiz